German má více významů:

 anglicky němčina, Němec
 German, postava jihoslovanské mytologie
 german, hydrid germania (GeH4)
 Germáni